Gawler River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Gawler River (South Australia)
 Gawler River (River Leven), Nebenfluss des River Leven in Tasmanien, Australien.